Xerocnephasia är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Pierre Leraut 1979. Xerocnephasia ingår i familjen vecklare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Vecklare
Xerocnephasia